Дмитрий Селиванов:
 Селиванов, Дмитрий Алексеевич (1964—1989) — русский рок-музыкант из Новосибирска.
 Селиванов, Дмитрий Иосифович (род. 1981) — российский режиссёр игрового и документального кино.
 Селиванов, Дмитрий Фёдорович (1855—1932) — российский математик и педагог.